Золотий м'яч — власна назва футбольних нагород від різних організацій.
 Золотий м'яч () — щорічна нагорода від журналу France Football з 1956 року.
 
 Золотий м'яч ФІФА — ФІФА
 Золотий м'яч (Бразилія)
 Золотий м'яч (Швеція)

Див. також 
 Срібний м'яч
 Бронзовий м'яч
 
 

?